signifie prédateur en anglais, et désigne notamment :

Science-fiction 
 Le Predator, une créature fictionnelle extraterrestre, créée par Stan Winston, apparaissant la première fois dans le film de science-fiction Predator (1987) et ses suites ;
 L'univers tiré du personnage comprenant notamment des comics et une série de jeux vidéo.
 The Predator ou Le Prédateur au Québec est un film de science-fiction américain coécrit et réalisé par Shane Black, sorti en 2018.

Musique 
 Predator, le treizième album du groupe allemand de heavy metal Accept ;
 The Predator, le troisième album studio du rappeur américain Ice Cube.

Divers 
 MQ-1 Predator, un drone militaire américain ;
 Predator, yacht de luxe de 73 m de long.

Homonymie de titre